El Corozo peut désigner :

Toponymes

El Corozo : l'une des onze divisions territoriales dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 El Corozo : localité de la paroisse civile d'Atapirire de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Corozo : capitale de la paroisse civile de Juan Antonio Rodríguez Domínguez de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 El Corozo : capitale de la paroisse civile d'El Corozo de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas
 El Corozo : capitale de la paroisse civile de Raúl Cuenca de la municipalité de Valmore Rodríguez dans l'État de Zulia ;

Homonymie de toponyme